Het seizoen 1991/92 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had Pinoké en Venlo als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1992/93. 

De Warande, Union, Upward en Tegenbosch degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1991
Hockey in 1992
Overgangsklasse hockey